Поле частных (называемое также полем отношений) в общей алгебре определяется для области целостности  как наименьшее поле, содержащее  Поле частных для  может обозначаться  или 

Элементы поля частных могут быть (однозначно) конструктивно построены из элементов  как классы эквивалентности некоторого бинарного отношения (см. ниже).

Примеры 
 Классическим примером области целостности является кольцо целых чисел; наименьшее расширение его до поля даёт поле рациональных чисел 
 Возьмём в качестве  кольцо гауссовых целых чисел вида  где  — обычные целые числа. Тогда  — поле рациональных гауссовых чисел.
 Поле частных для любого поля изоморфно исходному полю.
 Пусть  — поле. Тогда кольцо многочленов  с коэффициентами из этого поля всегда является областью целостности. Поле частных для  обозначается  и называется полем рациональных функций.

Построение 
Поле частных для области целостности  строится так же, как поле рациональных чисел на основе кольца целых чисел (см. Рациональное число#Формальное определение). Рассмотрим множество упорядоченных пар элементов  и определим на нём отношение эквивалентности, как для дробей: пары  и  эквивалентны, если  Поле частных  определяется как совокупность классов эквивалентности (факторкольцо). Класс, содержащий пару  по аналогии с обычными дробями будем обозначать  или 

Сумма  и  определяется, как для дробей:  Аналогично определяется умножение:  Несложно проверить:
 результаты этих операций не зависят от выбора представителей в их классе эквивалентности;
 сложение обратимо, то есть всегда возможно вычитание;
 классы  и  играют роль нуля и единицы соответственно;
 все аксиомы кольца выполнены.
Поэтому  — коммутативное кольцо. Оно содержит кольцо, изоморфное исходному кольцу  — для доказательства сопоставим  класс, содержащий пару 

Далее установим, что у каждого ненулевого класса  имеется обратный элемент  определённый однозначно (в этом месте доказательства используется отсутствие делителей нуля), и этот факт означает выполнимость деления. Таким образом, построенная структура  является полем.

Поле частных для заданной области целостности единственно с точностью до изоморфизма.

Аналогичное построение может быть произведено для любого коммутативного кольца, результатом будет кольцо частных, которое, вообще говоря, не является полем — среди его элементов могут быть необратимые.

Свойства 
Поле частных кольца  удовлетворяет следующему универсальному свойству: если h :  →  — инъективный гомоморфизм колец из  в поле , то существует единственный гомоморфизм колец g:  → , который совпадает с h на элементах . Это универсальное свойство можно выразить такими словами: поле частных — это стандартный способ сделать элементы кольца обратимыми, соответственно, кольцо частных — это стандартный способ сделать некоторое подмножество элементов кольца обратимыми.

В терминах теории категорий конструкцию поля частных можно описать следующим образом. Рассмотрим категорию, объекты которой — области целостности, а морфизмы — инъективные гомоморфизмы колец. Существует забывающий функтор из категории полей в эту категорию (так как все гомоморфизмы полей инъективны). Оказывается, что у этого функтора существует левый сопряжённый, он и сопоставляет целостному кольцу его поле частных.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Кострикин А. И. Поле отношений целостного кольца.  // Введение в алгебру, § 9.5.4.3.1. М.: Наука, 1977, стр. 233—236.

Коммутативная алгебра
Теория полей